Голубовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голубовщина — деревня в Браславском районе Витебской области.

Украина 
 Голубовщина — посёлок в Корюковском районе Черниговской области.